High Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 High Street Historic District (Connecticut), ID-Nr. 98000850
 High Street Historic District (Maine), ID-Nr. 88001843
 High Street Historic District (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 80000454
 High Street Historic District (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 03001177
 High Street Historic District (New Jersey), ID-Nr. 93001386
 High Street Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 91001756